Nienbrügge steht für:

 Nienbrügge (Sachsenhagen), ein Ortsteil in der Gemeinde Sachsenhagen, Niedersachsen 
 Nienbrügge (Hamm), ein Bodendenkmal in Hamm (Westfalen) am Platz der 1225/1226 zerstörten Burg und Stadt Nienbrügge.
 Nienbrügge, ein Ortsteil des Kieler Stadtteils Suchsdorf